Niemcy:
 Meckenheim – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Rhein-Sieg
 Meckenheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Dürkheim